FDK bzw. FdK bzw. fdk steht für:

 Familienbund der Katholiken
 Forschungsschiff es der Kriegsmarine
 Freie Demokratische Korrespondenz, Pressemitteilungen der Freien Demokratischen Partei (FDP)
 Friedensbund Deutscher Katholiken
 Friedensbund der Kriegsteilnehmer
 Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (Finanzdirektorenkonferenz), eine Organisation im Schweizer Haus der Kantone
 FDK (Unternehmen), ein mehrheitlich zu Fujitsu gehörender Hersteller von elektrischen Bauelementen
 IATA-Code des Kommunalen Flughafens Frederick in Frederick (USA).
 Fluch der Karibik, US-amerikanische Piratenfilm-Reihe der Walt Disney Pictures
 Bahnhof Darmstadt-Kranichstein (DS100-Code)
 FlyDamas (ICAO-Code), syrische Fluggesellschaft

FDK